Paint, peinture en anglais, peut faire référence à :

Logiciel 

Un logiciel de dessin dit bitmap ou point par point. Parmi les plus célèbres :

 Gem Paint
 PC Paint
 Deluxe Paint
 MacPaint
 Microsoft Paint
 Paint.net
 GEM Paint
 Xpaint

Œuvres 
 MS Paint Adventures, série de bandes dessinées en lignes par Andrew Hussie.

Localité des États-Unis 
 Paint, localité – avec statut de  – du comté de Somerset, dans le Commonwealth de Pennsylvanie.